Mittelerde (engl. Orig.: Middle-earth) steht für:
 eine allgemein verwendete Bezeichnung für J. R. R. Tolkiens fiktive Welt, siehe Tolkiens Welt
 einen Kontinent innerhalb dieser Welt, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Mittelerde
 Computerspiele von Monolith Productions, siehe Mittelerde: Mordors Schatten und Mittelerde: Schatten des Krieges
 MERS (Mittelerde-Rollenspiel, englisch MERP für Middle-earth Role Playing), siehe Mittelerde-Rollenspiel

Siehe auch:
 Middle Earth